Ачасы́ры:
 Большие Ачасыры — село в Зеленодольском районе Татарстана.
 Малые Ачасыры — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.